En la Provincia de Santa Fe, Argentina, Irigoyen puede referirse a:

 Bernardo de Irigoyen, localidad del departamento San Jerónimo;
 Pueblo Irigoyen, localidad del departamento San Jerónimo.